POM – Porozumienie Organizacji Młodzieżowych obozu narodowego (1943–1944)
 POM – Państwowy Ośrodek Maszynowy
 POM – tworzywo sztuczne, polioksymetylen
 Project Object Model – konstrukcja opisująca, w jaki sposób zbudować projekt w Apache Maven